Hackerberg steht für:

 Hackerberg (Güssing), Gemeinde im Bezirk Güssing, Burgenland, Österreich. 
 Hackerberg (Gemeinde Riegersburg), Ortschaft in der Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark